Bevalet ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Germain Bevalet (1783/84–1864), französischer wissenschaftlicher Illustrator
 Céline Bévalet (1862–1926), französische Schauspielerin
 Louis Bevalet (1808–1887), französischer wissenschaftlicher Illustrator auf den La Recherche-Expeditionen ins Nordmeer mit Joseph Paul Gaimard